Barrage de Boztepe dans la province de Tokat en Turquie
 Barrage de Boztepe dans la province d'Edirne en Turquie
 Barrage de Boztepe dans la province de Malatya en Turquie